Molekulska formula -{C26H27NO}- se može odnositi na:

 JWH-149
 JWH-210